Kaasalainen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Mikko Kaasalainen (1965-2020), mathématicien finlandais
Nestori Kaasalainen (1915-2016), homme politique finlandais

Voir aussi
(16007) Kaasalainen, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme